Cyclotorna är ett släkte av fjärilar. Cyclotorna ingår i familjen Cyclotornidae. 

Cyclotorna är enda släktet i familjen Cyclotornidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Cyclotorna